Rio Liberdade kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio da Liberdade, vattendrag, 
 Riozinho da Liberdade, vattendrag, 

Robotskapade Brasilienförgreningar